Der Schweizer Frauenlauf ist eine Laufveranstaltung in Bern (Schweiz), die seit 1987 stattfindet und vom ehemaligen Schweizer Spitzenläufer Markus Ryffel organisiert wird. Er steht nur Frauen offen. Der 5-km-Hauptlauf, von 2005 bis 2010 Teil des Post-Cups, lockt mit Preisgeldern auch Eliteläuferinnen an. 2016 wurde mit 15'097 Teilnehmerinnen (finisher) die höchste Beteiligung erreicht.

Seit 2005 gibt es zusätzlich eine 10-km-Strecke. Ausserdem gibt es eine 15-km-Strecke für Walking und Nordic Walking. 2009 wurde der Girls Sprint eingeführt, eine Sprintstrecke von 500 Metern für 5- bis 7-Jährige; 2010 kam die Girls Mile (1,6 km) für 8- bis 11-Jährige hinzu.

Der Frauenlauf führte von 2005 bis 2019 durch die Berner Innenstadt, nachdem er zuvor im Neufeld stattfand. Der Start befindet sich an der Einmündung der Bundesgasse in die Monbijoustrasse. Über die Monbijoubrücke führt sie ins Kirchenfeld und von dort über die Kirchenfeldbrücke zum Ziel auf dem Bundesplatz. Die 10-km-Läuferinnen legten bis 2015 die Runde mit kleinen Variationen zweimal zurück; 2016 wurde erstmals die 5-km-Strecke mit einer Zusatzschlaufe durch den Tierpark Dählhölzli gelaufen.

Der Anlass wurde 2020 infolge der COVID-19-Pandemie abgesagt und fand 2021 – wegen des Verbots von Grossveranstaltungen an vier Tagen Ende August ausgetragen – erstmals wieder im Neufeld statt.

Am 12. Juni 2022 wurde der Frauenlauf mit rund 7000 Teilnehmerinnen erneut auf der gewohnten Strecke in der Berner Altstadt durchgeführt. Fabienne Schlumpf konnte den Lauf nach längerer Krankheitspause zum dritten Mal für sich entscheiden.

Statistik

Streckenrekorde 
 5 km: 14:57,2 min, Lydia Cheromei (KEN), 1997
 10 km: 35:15,5 min, Patricia Morceli (CHE), 2013

Siegerinnenliste

5 km 
Quellen für Ergebnisse vor 1999: Website des Veranstalters, ARRS

10 km

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Österreichischer Frauenlauf
 Swiss Runners

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Laufveranstaltung in der Schweiz
Leichtathletikwettbewerb in Bern
Frauenleichtathletikwettbewerb